Контакты (англ: Address Book) — встроенное программное приложение, представляющее собой централизованное хранилище контактной информации, созданное компанией Apple и работающие только под управлением iOS и macOS. Характерной чертой данной программы является интеграция и синхронизация с многими приложениями и устройствами.

Возможности 
 Интеграция с Mail, iCal, iChat, Safari, FaceTime и другими приложениями.
 Синхронизация с iPod, iPhone, другим Mac’ом или с Интернет-порталами — iCloud, Yahoo!, Google.
 Импорт и экспорт контактов в формате vCard версий 3.0 или 2.1.
 Наличие C и Objective-C программного интерфейса с другими приложениями.
 Автоматическое форматирование номеров телефонов по заданным шаблонам.
 Отображение адресов контактов на Google Maps.
 Систематизация контактов: папки, группы, смарт-группы
 Поиск контактов или контактной информации
 Сортировка контактов: по имени или по фамилии
 Архивирование адресной книги
 Карточки адресной книги могут отбражать файлы следующих форматов: JPEG, GIF, TIFF, PNG и PDF.

Описание 
Приложение Контакты имеет два режима просмотра контактов: «карточки и колонки» и «карточки».

Контакт может содержать следующие поля:
 Изображение
 Произношение имени
 Имя
 Фамилия
 Должность
 Компания
 Номер телефона
 Адрес электронной почты
 Домашний адрес
 Дата рождения
 Имя пользователя в программах обмена мгновенными сообщениями
 AIM
 ICQ
 Jabber
 MSN
 Yahoo
 Address
 Related Names
 Примечание

Ссылки 
 Контакты - App Store

Программное обеспечение Apple
Персональные информационные менеджеры
Программное обеспечение для iOS